Mulunguensi – abitanti di Mulungu (Ceará)
Mulunguensi – abitanti di Mulungu (Paraíba)
Mulunguensi – abitanti di Mulungu do Morro